Il faro in capo al mondo, romanzo di Jules Verne
Il faro in capo al mondo, film di Kevin Billington del 1971